Péter Kovács (ur. 1955) – węgierski piłkarz ręczny, olimpijczyk
 Péter Kovács (ur. 1959) – węgierski gimnastyk, olimpijczyk
 Péter Kovács (ur. 1959) – węgierski prawnik, sędzia Sądu Najwyższego
 Péter Kovács (ur. 1971) – węgierski polityk
 Péter Kovács (ur. 1978) – węgierski piłkarz
 Péter Kovács (ur. 1989) – węgierski koszykarz